ARO este o abreviere de tip acronim care se poate referi la:
 ARO Câmpulung, fabrică de autoturisme de teren românească fondată în 1947
 ARO Muscelul Câmpulung, club de fotbal înființat în 1947, denumit după fabrica de autoturisme de teren ARO Câmpulung;
 ARO (Asigurarea Românească), societate privată interbelică din România

Aro se poate referi la:
 Aro, un subgrup al populației igbo din Africa
 Confederația Aro, o uniune politică a sclavilor igbo
 Årø, o insulă de mici dimensiuni din Lillebælt, Danemarca
 Aro gTér, linie genealogică din budismul tibetan
 Aro (zeu), zeitate din mitologia Igbo
 Aro, instrument utilizat tradițional în muzica Yoruba

ARO se mai poate referi și la:
 Arctic Research Office, divizie a National Oceanic and Atmospheric Administration (abreviată adesea NOAA)
 Arizona Radio Observatory, observator radio astronomic, parte a Steward Observatory de la University of Arizona din Tucson
 Army Research Office, departament al United States Army Research Laboratory
 Agricultural Research Organization, una din diviziile Ministerului israelian al agriculturii
 Simbolul de etichetă al firmei Aéropostale

Vezi și 
 Aero (dezambiguizare)

Acronime de trei litere